Финал Кубка Франции по футболу 1918 прошёл 5 мая 1918 года на поле парижской команды «Лежьён Сен-Мишель», которое находилось на улице Оливье де Серр, и стал 1-м финалом Кубка Франции. В финале встретились футбольные клубы «Пантен» и «ФК Лион». «Пантен» обыграл «Лион» со счётом 3:0 благодаря двум голам Фьеве и одному — Луи Дарка и стал первым обладателем кубка Франции.

Путь к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 

 Результаты кубков Франции на rsssf.com
 Отчёт на сайте федерации футбола Франции

1918
Франция
События 5 мая
Май 1918 года
Спортивные соревнования в Париже
1918 год во Франции